Derailed ist der Titel folgender Filme:

 Derailed – Terror im Zug, einen US-amerikanischen Actionfilm aus dem Jahr 2002
 Entgleist, ein US-amerikanischer Psychothriller aus dem Jahr 2005